Bleyl ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Bleyl, brandenburgischer Landesdatenschutzbeauftragter (1992–1998), siehe Landesbeauftragter für den Datenschutz
 Fritz Bleyl (1880–1966), deutscher Architekt und Maler des Expressionismus
 Matthias Bleyl (geboren 1953), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Uwe Bleyl (1936–2016), deutscher Pathologe